“SAW GG“ (também estilizada como Stay A Warrior, sAw and saw) é uma organização de esports profissional sediada em Vila Nova de Gaia, Portugal. Fundada a 1 de Janeiro de 2020, a organização tem equipas a competir profissionalmente, em videojogos como Counter-Strike: Global Offensive e FIFA, e uma equipa de criadores de conteúdos.

Divisões atuais

Counter-Strike: Global Offensive 

 Equipa atual:

 Antigos jogadores:

FIFA 

 Equipa atual:

Antigas divisões e equipas

Counter-Strike: Global Offensive 

 SAW Youngsters

Valorant 

 Antiga equipa:

 Antigos jogadores:

Equipa de Criação de Conteúdo

Resultados em torneios/ligas

Counter-Strike: Global Offensive

ESEA Open Season 33 
A 10 de Abril de 2020, os SAW GG ganharam a ESEA Open S33 ao derrotar os SINNERS por 2-0 na grande final e qualificaram-se diretamente para a ESEA Advanced S34.

RTP Arena Cup 2020 
A 24 de Maio de 2020, os SAW GG venceram a RTP Arena Cup 2020 ao derrotar os Movistar Riders por 3-0 e qualificaram-se para a BLAST Premier: Spring 2020 European Showdown.

Master League Portugal Season V 
A 14 de Junho de 2020, os SAW GG venceram a Master League Portugal V ao derrotar os Offset por 2-0.

Orange Unity League 2020 
A 23 de Junho de 2020, os SAW GG venceram a Orange Unity League 2020 ao derrotar os Team Heretics por 2-1.

ESEA Advanced Season 34 
A 10 de Abril de 2020, os SAW GG ganharam a ESEA Open S33 ao derrotar os SINNERS por 2-0 na grande final e qualificaram-se diretamente para a ESEA MDL S35.

LVP Unity Cup 2021 
A 24 de Março de 2021, os SAW GG venceram a LVP Unity Cup 2021 ao vencer os Movistar Riders por 2-1 e qualificaram-se para a BLAST Premier Spring Showdown.

Master League Portugal Season VII 
A 20 de Junho de 2021, os SAW GG venceram a Master League Portugal VII ao derrotar os Offset por 2-1.

Magicshot Techdays Cup 2021 
A 17 de Outubro de 2021, os SAW Youngsters venceram a Magicshot Techdays Cup 2021 ao derrotar os Caretos por 3-0.

Valorant

15Kings Invitational 
A 16 de Maio de 2021, os SAW GG venceram o 15Kings Invitational ao derrotar os Team DeftFox por 3-0 na grande final.

LVP - Rising Series #3 - European Qualifier 
A 26 de Agosto de 2021, os SAW GG derrotaram os Excel Esports por 2-0 e qualificaram-se para a LVP Rising Series #3.

LGX Arena 
A 4 de Setembro de 2021, os SAW GG venceram a LGX Arena ao derrotar os Team Doggo por 2-0 na grande final.

LVP - Rising Series #4 - European Qualifier 
A 26 de Agosto de 2021, os SAW GG derrotaram a mixenergy por 2-0 e qualificaram-se para a LVP Rising Series #4.

Moeckern Masters League #10 
A 6 de Outubro de 2021, os SAW GG venceram a Moeckern Masters League #10 ao derrotar os Equipe por 13-11 na grande final.

Magicshot Techdays Valorant Cup 2021 
A 17 de Outubro de 2021, os SAW GG venceram a Magicshot Techdays Valorant Cup 2021 ao derrotar os ehehxd por 3-0.

OMEN WGR Retake Season 4 
A 10 de Julho de 2022, os SAW GG venceram a OMEN WGR Retake Season 3 ao derrotar a FTW por 2-0.

FIFA

FPF eFootball Open Challenge 2021 
A 14 de Novembro de 2021, o jogador dos SAW GG Darkley11 venceu a FPF eFootball Open Challenge 2021 ao vencer o FTW Dallano por 2-1 na grande final.

ESC Online Bomb Cup 4 
A 20 de Novembro de 2021, o jogador do SAW GG Darkley11 venceu o ESC Online Bomb Cup 4 ao derrotar Tuga810 por 4-3 na grande final.

Equipes de esportes eletrônicos de Portugal